Danila Iourievitch Galeniouk - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Tioumen en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Gazovik Tioumen, il rejoint les équipes de jeunes du Iougra Khanty-Mansiïsk. Il commence sa carrière junior en 2016-2017 avec les Mamonty Iougry dans la MHL. La saison suivante, il est recruté par le SKA Saint-Pétersbourg. Le , il joue son premier match dans la KHL avec le SKA.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2016-2017 || Mamonty Iougry || MHL || 22|| 1|| 0|| 1|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Mamonty Iougry || MHL || 13|| 0|| 3|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || SKA-1946 || MHL || 7|| 1|| 2|| 3|| 4|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2017-2018|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2017-2018 || SKA-Neva || VHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || SKA-1946 || MHL || 16|| 1|| 7|| 8|| 4|| 12|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 2018-2019 || SKA-Variagui || MHL || 6|| 0|| 2|| 2|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019|| SKA-Neva || VHL || 38|| 0|| 3|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 50|| 1|| 9|| 10|| 6|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2019-2020 || SKA-Neva || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2020-2021 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 31 || 1 || 4 || 5 || 21 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HK Sotchi || KHL || 17 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || HK Sotchi || KHL || 40|| 3|| 5|| 8|| 14|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2017 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 1|| 1|| 2|| 4|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2018 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 0|| 2|| 2|| 0|| +3|| align="left"| Sixième place
|-
| 2020 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 0|| 0|| 12|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance à Tioumen
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en février 2000
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK Sotchi